Albrechtshöhe steht für:
 Albrechtshöhe (Ziethen), Wohnplatz der Gemeinde Ziethen, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Albrechtshöhe, Gebiet im Hohen Lindkogel

historische deutsche Bahnstationen in Afrika:
 Johann-Albrechts-Höhe (Kamerun)
 Johann-Albrechtshöhe (Karibib), Namibia

Siehe auch:
 Albrechtsberg